Первый дивизион Гонконга 1991/1992 — 81-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В этом сезоне соревнования проводились в два круга. Клуб Саут Чайна сумел защитить чемпионский титул, полученный в прошлом сезоне. Клуб Дабл Флауэр с этого сезона сменил название на Инстант-Дикт.

Таблица

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 1991/1992 на rsssf.com

1991/1992
Гонконг
1990-е годы в Гонконге
1992 год в Гонконге